George Macfarren (1813-1887), een Engels componist en muziektheoreticus
Walter Macfarren (1826-1905), een Engels componist, pianist en muziekpedagoog